

Toponymes 

Liniers, une commune du département de la Vienne ;
Liniers, un quartier (barrio) de Buenos Aires;

Personne 

Alexis de Liniers, officier de marine, tué à la Bataille de Lauffeld ;
Jacques de Liniers, militaire du , Comte de Buenos Aires et Vice-roi du Río de la Plata de 1807 à 1809 ;
Charles Philippe Édouard de Liniers, un général français qui combattit lors de la guerre de 1870 ;
Marie de Liniers, lieutenant-colonel au  de chasseurs d'Afrique, tué lors de la bataille de Sedan ;
Ricardo Siri dit Liniers, auteur de bandes dessinées argentin né en 1973.